Мото Гран-при Австралии было 16-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2008 года. Это соревнование прошло с 3 по 5 октября 2008 года на автодроме Филип Айленда.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc

Ссылки 

Австралия